Allenhurst může být:

 Allenhurst (Florida)
 Allenhurst (Georgie)
 Allenhurst (Kentucky)
 Allenhurst (New Jersey)
 Allenhurst (Texas)